Сергей Кузьмич Бурдин (1938 — 16.08.2014) — председатель колхоза имени Ленина Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахской ССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1938 году в Алма-Атинской области Казахской ССР, ныне Алматинская область Казахстана. Русский.

Трудовую деятельность начал в 1953 году рабочим на металлургическом заводе. Не отрываясь от производства, получил два высших образования по специальности агронома и экономиста сельского хозяйства.

В 1964 году в 26 лет стал секретарём партийного бюро, с 1967 года — председателем колхоза имени Ленина (центральная усадьба — село Тургень) Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахской ССР.

По итогам работы в 8-й пятилетке (1966—1970) председатель колхоза С. К. Бурдин был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а за 9-ю пятилетку (1971—1975) — орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1982 года за достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году, Бурдину Сергею Кузьмичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После реорганизации колхоза в агропромышленный комплекс С. К. Бурдин ещё несколько лет работал его генеральным директором до ухода на заслуженный отдых.

Позже переехал на постоянное место жительства в Россию и с 1993 по 2001 год проработал на посту заместителя главы Крымского района. Внёс огромный вклад в развитие города Крымска и Крымского района Краснодарского края до ухода на пенсию в 2004 году, внеся огромный вклад в развитие города и района.

Скончался 16 августа 2014 года в Крымске Крымского района Краснодарского края России.

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (22.02.1982);
 Орден Ленина (24.12.1976).
 Орден Ленина (22.02.1982.
 Орден Трудового Красного Знамени (08.04.1971)
 Орден «Знак Почёта» (22.03.1966)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 
 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Постановление Главы администрации Краснодарского края от 09.01.1996 № 8 «О присвоении почетного звания „Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани“»
 Сергей Кузьмич Бурдин

Персональные пенсионеры союзного значения
Делегаты XXVII съезда КПСС